Camporrobles kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Camporrobles (kommunhuvudort), Valencia, Província de València, 
 Camporrobles (kommun), Valencia, Província de València, 

Robotskapade Spanienförgreningar